Szent Márton utalhat a következő személyekre:
→:Szent Márton (egyértelműsítő lap):
 Tours-i Szent Márton (316 k. – 397), tours-i püspök
 Bragai Szent Márton (520 k. – 580), vagy Dumiói Szent Márton, a portugáliai Braga püspöke
 I. Szent Márton pápa (meghalt 655-ben)
 Porres Szent Márton (1579–1639), perui szent
 Martin Tho és Martin Tinh Duc Ta – lásd: vietnámi vértanúk

Jegyzetek